Pervomajszkij – település Oroszországban, a Bajkálontúli határterületen
 Pervomajszkij – település Oroszországban, Baskíria Abzelil járásában
 Pervomajszkij – település Oroszországban, Baskíria Blagovari járásában
 Pervomajszkij – zárt város Oroszországban, a Kirovi területen
 Pervomajszkij – település Oroszországban, az Orenburgi terület Orenburgi járásában (Donguz) 
 Pervomajszkij – település Oroszországban, az Orenburgi terület Pervomajszkiji járásában
 Pervomajszkij – település Oroszországban, a Tambovi terület Pervomajszkiji járásában
 Pervomajszkij – település Oroszországban, Udmurtföld Kijaszovói járásában
 Pervomajszkij – település Oroszországban, Udmurtföld Zavjalovói járásában